Подоляки — село в Україні, в Коропському районі Чернігівської області. 
 Подоляки — політична група